Příjmení Lumbe nosí více různých osobností:

 August Lumbe (1819–1890) – pražský banovní úředník, majitel Císařského mlýna a starosta Bubenče
 Josef Tadeáš Lumbe (1801–1875) – český profesor přírodních věd
 Dům Josefa Lumbeho
 Karl Wilhelm Lumbe (1807–1885) – pražský chirurg a poslanec
 Lumbeho vila
 Lumbeho zahrada viz Produkční zahrady Pražského hradu  

Česká příjmení